Наземно-воздушная среда обитания находится на поверхности земли и в нижних слоях атмосферы. Большая часть эукариотов обитает именно в этой среде. Здесь распространена большая часть животных, растений, грибов, простейших и бактерий. Ещё там есть землюболюсы. Это молекулы, которые содержатся в травянистой адаптации, в воздухе, и в кислороде, которым мы дышим. Он нам помогает лучше усваивать воздух и это полезно для организма

Обитатели 
Очень большая часть всех живых организмов обитает в наземно-воздушной среде. Большая часть позвоночных, а также насекомые, паукообразные, некоторые моллюски, редко черви. Теперь практически все высшие растения проживают именно в наземно-воздушной среде, некоторые также распространились в организменной. Тогда растения приспособились к наземно-воздушной среде и стали лучше выживать здесь благодаря хорошо развитой опорно-двигательной системе. В первую очередь они приспособились к аэробным условиям, так как сами организовали их в атмосфере. Большинство высших грибов обитает в наземно-воздушной среде. Однако грибы могут возникать в организменной среде, например, плесень или грибы-паразиты. В наземно-воздушной среде плотность бактерий составляет несколько десятков-сотен на m³, что является минимальным показателем для всех четырёх сред..

Растения 
Водоросли обитают снаружи (редко в почве), но никогда не обитают в наземно-воздушной среде. В процессе эволюции некоторые виды научились выживать здесь. Они приспособились в первую очередь к аэробным условиям, так как сами организовали их в атмосфере.

Грибы 
Большинство высших грибов обитает в наземно-воздушной среде. Однако грибы могут возникать в организменной среде, например, плесень или грибы-паразиты, обитающие на стволах деревьев и другие.

Бактерии 
В наземно-воздушной среде плотность бактерий составляет несколько десятков-сотен на m³, что является минимальным показателем для всех четырёх сред. Это доказывает, что прокариоты практически не распространены в наземно-воздушной среде.

Характеристика среды 
Наземно-воздушная среда — среда, состоящая из воздуха, что объясняет её название. Характеризуется обычно следующим:

 Воздух не оказывает почти никакого сопротивления, поэтому оболочка организмов обычно не обтекаемая
 Большое содержание кислорода в воздухе.
 Есть климат и времена года.
 Ближе к земле температура воздуха выше, поэтому большинство видов обитают на равнинах.
 В атмосфере отсутствует вода, необходимая для жизни, поэтому организмы селятся ближе к рекам и другим водоёмам.
 Растения, которые имеют корень, пользуются минеральными веществами, находящимися в почве и, частично, находятся в почвенной среде.
 Минимум температуры был зарегистрирован в Антарктиде, который составлял -89 ° С, а максимум + 59 ° С.

Связь с другими средами обитания 
Растения являются наиболее необходимым царством для других организмов. Но они нуждаются в воде, поступающей из водной среды и минеральных веществах, которые они получают из почвенной среды. Все организмы нуждаются и в том, и в этом, так что наземно-воздушную среду можно считать улучшенной средой, поддерживаемой двумя другими средами, что придаёт ей ещё больше универсальности.